Успенский собор — два православных собора в Лондоне

 Собор Успения Божией Матери и Всех Святых — кафедральный собор Сурожской епархии Русской православной церкви
 Собор Успения Пресвятой Богородицы и святых Царственных мучеников — кафедральный собор Великобританской и Ирландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей.
 также в Лондоне существует Успенский приход в юрисдикции Западноевропейского экзархата Константинопольского Патриархата, отколовшийся от Сурожской епархии в 2006 году